Grzybek ist der Familienname folgender Personen:

 Agnieszka Cyl
 Herbert Grzybek (* 1929), deutscher Fußballspieler
 Peter Grzybek (1957–2019), deutscher Sprach-, Literatur- und Kulturwissenschaftler